Самарский — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Самарский, Александр Андреевич (1919—2008) — российский математик. Академик РАН. Лауреат Сталинской премии.
 Самарский, Дмитрий Иванович (1899—1960) — советский военный деятель, Генерал-лейтенант (1945 год).

Двойная фамилия 
 Самарский-Быховец, Василий Евграфович (1803—1870) — русский горный инженер.
 Семёнов-Самарский, Семён Яковлевич (ум. 1911) — русский артист оперы (бас-баритон), драмы, оперетты, режиссёр и антрепренёр.

Топоним 
 Самарский — посёлок в Каменском районе Алтайского края.
 Самарский — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Самарский — посёлок в Александровском районе Оренбургской области.
 Самарский — хутор в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Самарский — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Самарский — хутор в Целинском районе Ростовской области.
 Самарский — посёлок в Волжском районе Самарской области.
 Самарский — посёлок в Куркинском районе Тульской области.
 Самарский — хутор в Куркинском районе Тульской области.
 Самарский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области.

См. также 
 Самарская